Сергей Васильевич Матвеев: Матвеев, Сергей Васильевич (род. 1972) — российский футболист, тренер.
 Матвеев, Сергей Васильевич (род. 1964) — российский удмуртский поэт, прозаик, переводчик, редактор.